Revolta iemenita del Valiat de l'Àndalus, esdevinguda al valiat d'Al-Àndalus a mitjan .
 Revolta iemenita de l'Emirat de Còrdova, esdevinguda a l'emirat de Còrdova a final del .